8-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой под эгидой ЛИХГ проходил с 7 по 11 марта 1923 года в Антверпене (Бельгия). В этом турнире участвовали пять команд, что больше чем в любом другом прошлом чемпионате.

Сборная Швеции стала чемпионом второй раз, благодаря лучшему знанию игры и сплоченности. Сборная Франции, дебютировшая на чемпионатах Европы, завоевала серебряные медали. Это достижение было достигнуто во многом за счёт великолепной игры Леона Кваглиа, забросившего 10 из 13 шайб французов на турнире. Вратарь сборной Франции Роббер Жорж жаловался на освещение в Ледовом дворце в Антверпене, ослепившего его и приведшего к двум пропущенным голам с дальнего расстояния.

Турнир

Таблица

Результаты

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Март 1923 года
Спорт в Бельгии в 1923 году
1923
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Чемпионаты Европы в 1923 году
Чемпионаты Европы в Бельгии